Макарио може да се отнася за:
 Макарио (стадион), стадион в Никозия, Кипър
 Макарио (филм), филм на Роберто Гавалдон от 1960 година